Макензен () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Август фон Макензен — німецький військовий діяч, генерал.
 Еберхард фон Маккензен— німецький воєначальник часів Третього Рейху.

Німецькі прізвища